Глобальный город (, используются также термин мировой город () или альфа-город ()) — город, считающийся важным элементом мировой экономической системы. Такой город обычно имеет ключевое значение для больших регионов Земли и оказывает на них серьёзное политическое, экономическое или культурное влияние.

В противоположность понятию «метрополия», которое может быть использовано и по отношению к центру конкретной агломерации или региона, «глобальный город» имеет смысл только в рамках системы городов на всём земном шаре. Термин «глобальный город» впервые был использован Саскией Сассен в её работе The global city (1991) в применении к Лондону, Нью-Йорку и Токио и противопоставлялся термину «мегалополис»; термин «мировой город» восходит к описанию Патриком Геддесом в 1915 году городов с непропорционально высоким количеством бизнес-встреч.

По мнению Сассен, следует различать понятия «глобальный город» и «мировой город». Мировой город - тип города, существовавший многие века и в более ранние периоды в Азии или в европейских колониальных центрах.

Фактически людность и значимость городов, в том числе глобальных, в значительной степени определяются их агломерациями. Сассен пишет: "глобальность непременно материализуется в отдельных специфических районах и институциональных формах, значительная часть которых находится в пределах национальных территорий".

Рейтинг городов по категориям

Список глобальных городов 

Ниже приведён рейтинг городов по системе, разработанной Globalization and World Cities (GaWC), аналитическим центром при Университете Лафборо.

Список городов классов «Альфа++», «Альфа+», «Альфа» составлен по данным на 2012 год.

Список городов классов «Альфа−» и последующих составлен по данным на 2010 год. Данные на 2016 год представлены на соответствующем сайте.

См. также 
 Крупнейшие городские агломерации
 Мегалополис
 Мегаполис
 Экуменополис

Примечания

Литература 
 Слука Н. А., Колосов В. А., Перцик Е. Н. Геодемографические феномены глобальных городов. — Ойкумена, 2009.
 Хватов Ю. Ю. Сравнительный анализ рейтингов конкурентоспособности глобальных городов //Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки. — 2015. — №. 1. — С. 195-202-195-202.
 Слука Н. A., Ткаченко Т. X., Пилька M. Ý. ГЛОБАЛЬНЫЙ ГОРОД И КОРПОРАТИВНАЯ ГЕОГРАФИЯ1 //ББК (Б) 20.18 M64. — 2016. — С. 80.

Город
Списки городов
Городские агломерации
Глобализация
Списки по экономическим показателям